Zumstein ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Zumstein (1875–1973), deutscher Kartograph und Verleger
 Charles Zumstein (1867–1963), französischer deutschsprachiger Dichter und Sänger
 Hansjürg Zumstein (* 1957), Schweizer Dokumentarfilmer
 Jean Zumstein (* 1944), Schweizer evangelischer Theologe und Neutestamentler
 Jörg Zumstein (1923–1997), Schweizer Generalstabschef
 Megi Zumstein (* 1973), Schweizer Grafikdesignerin
 Remo Zumstein (* 1988), Schweizer Slam-Poet, Sprachkünstler und Kabarettist 

Siehe auch: 
 Weingut Zumstein, Weingut in Bad Dürkheim in der Pfalz
 Zumstein (Kaufmannsfamilie), ehemalige Handelsfamilie aus Gressoney im Aostatal
 Zumstein-Kataloge, Briefmarkenkataloge aus der Schweiz
 Zumsteinhaus, unter Denkmalschutz stehendes Museumsgebäude in Kempten (Allgäu)
 Zumsteinspitze, ein Berggipfel in den Walliser Alpen
 Zum Stein, Begriffsklärung